„Søbjørnen” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Søbjørnen” – torpedowiec typu Hajen z końca XIX wieku
 „Søbjørnen” – trałowiec typu Søbjørnen z okresu II wojny światowej
 „Søbjørnen” (P512) – kuter torpedowy typu Søløven z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów